Па́вел Никола́евич Крупе́нский (1863—1939) — русский общественный и политический деятель, один из лидеров Всероссийского национального союза, член II, III и IV Государственной думы от Бессарабской губернии.

Биография 
Происходил из потомственных дворян Бессарабской губернии; православного вероисповедания, — сын губернского предводителя дворянства Николая Матвеевича Крупенского. Братья Анатолий и Василий были дипломатами, а Михаил и Александр — губернскими предводителями дворянства.

Окончил Киевское реальное училище и Николаевское кавалерийское училище по 1-му разряду (1885), откуда выпущен был корнетом в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. В 1892—1897 годах состоял адъютантом при Варшавском генерал-губернаторе. В 1897 году вышел в отставку в чине полковника гвардии.

По выходе в отставку посвятил себя общественной деятельности. Был землевладельцем Хотинского уезда (811 десятин). Избирался гласным Хотинского уездного и Бессарабского губернского земских собраний, членом Хотинской уездной земской управы (1897—1899), хотинским уездным предводителем дворянства (1899—1910), почетным мировым судьей по Хотинскому уезду 1898—1917 и депутатом дворянства Хотинского уезда (1908—1910). Дослужился до чина действительного статского советника (1907), состоял в придворном звании камергера (1909).

После провозглашения Октябрьского манифеста стал одним из организаторов бессарабского политического кружка «Кишиневские русские патриоты» и Бессарабской партии центра. В 1906 году присутствовал на 3-м Всероссийском съезде русских людей в Киеве, участвовал в обсуждении думской предвыборной кампании. В дальнейшем не принимал участия в деятельности правых организаций.

В феврале 1907 года был избран членом II Государственной думы от Бессарабской губернии. Входил в группу правых, был её представителем в Совещании членов президиума Думы и представителей фракций. Состоял членом финансовой комиссии. Поддержал осуждение политических убийств и террора.

Был старшиной Клуба умеренных и правых партий, созданного весной 1907 года в Санкт-Петербурге для координации деятельности думских правых. 16 мая того же года во главе депутации правых членов Думы удостоился аудиенции у Николая II в Царском Селе, а в июне участвовал во Всероссийском съезде земских деятелей в Москве.

В ноябре 1907 года был избран членом III Государственной думы от съезда землевладельцев Бессарабской губернии. Входил во фракцию умеренно-правых, с 3-й сессии — в русскую национальную фракцию. Был товарищем председателя Совета национальной фракции. В 1909 году стал инициатором создания правоцентристского блока с участием националистов и октябристов, выступал за упразднении конституционного иммунитета Финляндии. Состоял председателем комиссии для рассмотрения законопроекта о порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений, а также членом комиссий: распорядительной, бюджетной, по государственной обороне, по запросам, по Наказу, по судебной реформе, финансовой и по местному самоуправлению.

В 1908—1910 годах был одним из лидеров Партии умеренно-правых. В 1909 году стал одним из организаторов и старшиной Всероссийского национального клуба. 31 января 1910 года был избран членом Совета Всероссийского национального союза. Выступал за более гибкую партийную политику в отношении инородцев.

По сообщению газеты «Утро России», Крупенский стоял за назначением Л. А. Кассо министром просвещения:

Инициатива выбора Л. А. Кассо исходит исключительно от националистов и от депутата Крупенского. Брат Крупенского, бессарабский предводитель дворянства А. Н. Крупенский, также играющий известную роль в закулисной жизни, женат на сестре Л. А. Кассо и состоит в близких и дружественных отношениях, как с ним, так и с П. А. Столыпиным.

В 1911 году, после парламентского кризиса, вызванного проведением законопроекта о земствах в Западной крае в Государственном совете, покинул Совет ВНС, организовал и возглавил группу независимых националистов в Думе.

В 1912 году был вновь избран в Государственную думу. Состоял товарищем председателя фракции центра, представлял её в Совете старейшин Думы. Состоял председателем комиссии по Наказу, а также членом комиссий: бюджетной, распорядительной, по запросам, по военным и морским делам, согласительной, по борьбе с немецким засильем, сельскохозяйственной и распорядительной. С началом Первой мировой войны был избран членом Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства.

В августе 1915 года вошел в бюро Прогрессивного блока от фракции центра, с сентября состоял секретарем его думской части. Старался не допустить излишней оппозиционности Прогрессивного блока к правительству, тайно предупреждал последнее о намерениях лидеров блока. В ноябре 1916 года, после разоблачения связей с правительством, был вынужден покинуть блок и фракцию центристов.

После Февральской революции и падения царского правительства был разоблачен как платный агент Департамента полиции и обвинен в получении 20 тысяч рублей из секретных правительственных фондов. 15 марта сложил полномочия члена ГД и прислал во Временный комитет чек на 20 тысяч рублей.

Участвовал в Белом движении, затем эмигрировал во Францию.

Жил в Париже, входил в Высший монархический совет и был одним из руководителей Объединения русских монархистов. В 1921 году участвовал в Рейхенгалльском монархическом съезде. Был сторонником великого князя Кирилла Владимировича, входил в созданное при нем Государево совещание, был председателем Информационного бюро. Также состоял председателем Общества единения русских в Ницце, в 1920 году основал в Ницце Свободную академию художеств. Написал историческое исследование «Тайна императора: Александр I и Феодор Козьмич» (Берлин, 1927).

В 1934 году принимал участие в торжественном заседании, посвященном «Дню императорской России», проходившем в Союзе галлиполийцев. Участвовал в работе Общества содействия русским национальным организациям молодого поколения.

Умер в 1939 году. Был женат, имел ребенка.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1893)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1901)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1914)

Иностранные:
 черногорский орден Князя Даниила I 4-й ст.

Примечания

Источники 
 Список гражданским чинам четвёртого класса. Исправлен по 1 марта 1916 года. — Пг., 1916. — С. 1139.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.
 Российское зарубежье во Франции 1919—2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. — М., 2008.

Павел Николаевич
Выпускники Киевского реального училища
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Хотинские уездные предводители дворянства
Члены Всероссийского национального союза
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены русской национальной фракции
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Русские эмигранты первой волны во Франции
Действительные статские советники